Белокрылки, или алейродиды , — семейство мелких равнокрылых насекомых (Homoptera) из подотряда Sternorrhyncha. Выделяется в монотипическое надсемейство Aleyrodoidea. Насчитывают около 1550 видов. В Средней Европе около 20 видов.

Научное название происходит от греческого слова aleuron (мука) из-за мучнистого налёта на крыльях, а русское — по наличию 2 пар белых крыльев. Древнейшие белокрылки были найдены в верхнеюрских отложениях Казахстана.

Описание 
Европейские виды семейства обычно около 1,3—1,8 мм в длину (до 3 мм). Немного напоминают мелких молевидных чешуекрылых. Тело белое или желтовато-красное, с тёмными пятнами. Имеют 4 крыла, которые покрыты белым пылевидным налётом, напоминающим муку, в покое складываются кровлеобразно. Личинки первого возраста подвижны, последующих — неподвижны. Питаются соками растений. Обычно держатся на нижней поверхности листьев. Некоторые виды являются опасными карантинными вредителями растений.

Классификация 

Выделяют более 1500 видов, 160 родов и 3 подсемейства.

Известные виды 
 Тепличная, или оранжерейная, белокрылка (Trialeurodes vaporariorum) — в теплицах и оранжереях. Повреждает томаты, огурцы и некоторые цветочные растения.
 Цитрусовая белокрылка (Dialeurodes citri) встречается в Японии, Индии, Китае, Северной и Южной Америке; в России — на Черноморском побережье Кавказа. Опасный карантинный вредитель цитрусовых культур.
 Земляничная белокрылка (Aleurodes fragariae) встречается в Европе. Вредитель земляники.
 Капустная белокрылка (Aleurodes brassicae)
 Табачная белокрылка (Bemisia tabaci)

Примечания

Литература 
 David B. V., Dubey A. K. (2008). Aleyrodid (Hemiptera: Aleyrodidae) fauna of Sri Lanka with description of a new species. Oriental Insects 42: 349—357.
 Dumbleton L. J. (1957). The New Zealand Aleyrodidae (Hemiptera: Homoptera). Pacific science 11: 141—160. .
 Martin J. H., Mound L. A. (2007). An annotated check list of the world’s whiteflies (Insecta: Hemiptera: Aleyrodidae). Zootaxa 1492: 1-84. Текст

Ссылки 

 Семейство Белокрылки. Меры борьбы .
 Fauna Europaea 
 Aleyrodoidea  на tolweb.org.

 
Семейства насекомых